Joan Tzetzes, important gramàtic romà d'Orient
 Isaac Tzetzes, escriptor romà d'Orient, germà de Joan Tzetzes